Topcoder Open — ежегодный индивидуальный профессиональный турнир по программированию, проводимый компанией Topcoder Inc.

Проводится по системе Topcoder c 2001 года. В 2001-02 годах назывался TopCoder Invitational. С 2003 года носит название Topcoder Open.
Включает в себя все 4 вида соревнований: Algorithm, Design, Development, Marathon Matches.

Состав участников 

В отборочных соревнованиях может принять участие любой человек, достигший возраста 18 лет.
Ежегодно в турнире всего принимают участие около 4000 программистов.

В финальных соревнованиях принимают участие до 72 человек: 48 в Algorithm Competition (до 2006 г. — 24 человека, в 2008 г. — 72 человека, в 2009 г. — 18 человек) и по 8 человек в Design, Development и Marathon Matches.
Наиболее популярным является Algorithm Competition (приз за 1 место составляет $15,000 USD).

Algorithm Competition 
Структура турнира Algorithm Competition менялась несколько раз за последние годы и в настоящий момент такова:

1. Квалификация (Qualifying Rounds). Все участники имеют 3 шанса пробиться в основную сетку соревнований. Сильнейшие 200 программистов (согласно мировому рейтингу Topcoder) освобождаются от участия в квалификации.

Qualification 1. Участников: все желающие кроме 200 сильнейших. Победителей: 600.

Qualification 2. Участников: все желающие, ещё не квалифицировавшиеся. Победителей: 600.

Qualification 3. Участников: все желающие, ещё не квалифицировавшиеся. Победителей: 600.
Всего победителей: 2000 (включая 200 сильнейших).

2. Отборочные соревнования (Online Elimination Rounds). Участникам требуется пройти подряд 5 матчей с целью попадания на очный чемпионат.

Online Round 1. Участников: до 2000. Победителей: 850.

Online Round 2. Участников: 850. Победителей: 350.

Online Round 3. Участников: 350. Победителей: 150.

Online Round 4. Участников: 150. Победителей: 60.

Online Round 5. Участников: 60. Победителей: 24.

3. Очный турнир (Onsite Events). Проводится в Лас-Вегасе (США) во 2 квартале каждого года (до 2006 г. — в других местах в 4 квартале каждого года).
Состоит из трёх этапов: Semifinal Round, Wildcard Round и Championship Round.

Semifinal Room 1. Участников: 12. Выходит в Championship Round: 3 (места с 1 по 3). Выходит в Wildcard Round: 4 (места с 4 по 7).

Semifinal Room 2. Участников: 12. Выходит в Championship Round: 3 (места с 1 по 3). Выходит в Wildcard Round: 4 (места с 4 по 7).

Wildcard Round. Участников: 8. Выходит в Championship Round: 2.

Championship Round. Участников: 8. Окончательное определение чемпиона и остальных призёров Topcoder Open.

Победители 

Чемпионы Topcoder Open Algorithm Competition.

2015: Пётр Митричев (Санкт-Петербург, Россия)

2014: Геннадий Короткевич  (Санкт-Петербург, Россия)

2013: Пётр Митричев  (Санкт-Петербург, Россия)

2012: Егор Куликов (Санкт-Петербург, Россия)

2011: Makoto Soejima (Япония)

2010: Makoto Soejima (Япония)

2009: Bin Jin (Китай)

2008: Tomasz Czajka (Варшава, Польша)

2007: Jan Kuipers (Утрехт, Нидерланды)

2006: Пётр Митричев (Москва, Россия)

2005: Eryk Kopczinsky (Варшава, Польша)

2004: Tomasz Czajka (Варшава, Польша)

2003: Tomasz Czajka (Варшава, Польша)

Чемпионы TopCoder Invitational.

2002: John Dethridge (США)

2001: Jon McAlister (США)

Ссылки 
 www.topcoder.com
 Официальный сайт TopCoder Open 2011
 Официальный сайт TopCoder Open 2010 
 Официальный сайт TopCoder Open 2009 
 Официальный сайт TopCoder Open 2008 
 Официальный сайт TopCoder Open 2007 
 Российский новостной портал спортивного программирования SnarkNews о TopCoder Open 2007
 Результаты TCO-2008 

Соревнования по программированию